obala,
 Dubrovačko primorje,
 Hrvatsko primorje,
 Primorje (županija), srednjovjekovna starohrvatska županija
 ŽVK Primorje
 Primorje (Ekvatorska Gvineja)